Юнгман, Антон Ян (Antonín Jan Jungmann; 1775—1854) — чешский врач.
 Юнгман, Йозеф (1773—1847) — чешский поэт и филолог, деятель Чешского национального возрождения.
 Юнгман, Микаэль (род. 1963) — бизнесмен и изобретатель.
 Юнгман, Цтирад (род. 1959) — чехословацкий гребец.
 Юнгман, Ян (1799—1872) — чешский писатель.

Примечания